Ian Dargie ist der Name folgender Personen:

* Ian Dargie (Fußballspieler) (1931–2015), englischer Fußballspieler 
 Ian Dargie (Footballspieler) (* 1963), australischer Australian-Football-Spieler